John Barrow (Anglaterra, ?) fou un entrenador de futbol anglès. Contractat per Joan Gamper per entrenar el FC Barcelona el 1917, és considerat com el primer entrenador de la història del club, ja que anteriorment aquesta funció l'exercia el capità de l'equip.

El seu debut com a entrenador del Futbol Club Barcelona fou el 7 de gener de 1917 en un partit contra l'Internacional de Barcelona, corresponent al Campionat de Catalunya (0-0). Dirigí l'equip blaugrana en dinou partits, dels quals en guanyà 12, n'empatà 5 i tan sols en va perdre 2. Tanmateix, el temps que Barrow va estar a la banqueta, el club no va guanyar cap títol. A més a més, els blaugranes foren desqualificats del Campionat de Catalunya per alineació indeguda del jugador filipí Juan Garchitorena, ja que aquesta competició no permetia jugadors estrangers.

Després de quatre mesos, Barrow fou destituït a causa dels seus problemes amb la beguda. El seu lloc l'ocupà el jugador anglès Jack Greenwell.

Referències 

Barrow
Barrow